Pinkernell ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Pinkernell (1937–2017), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Susanne Pinkernell-Kreidt (* 1957), deutsche Philologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Pinkernelle
 Pinckernelle